Шамфлері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Шамфлері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна